LSE obvykle znamená:
 The London School of Economics and Political Science – vysoká škola v Londýně
 London Stock Exchange – burza v Londýně nebo její vlastník London Stock Exchange Group plc

Méně obvykle užíváno:
 LSE (programovací jazyk) – programovací jazyk
 Luxembourg Stock Exchange – burza v Lucembursku
 IATA kód pro letiště La Crosse Municipal Airport ve městě La Crosse, státě Wisconsin, USA

Externí odkazy 
 

Zkratky